Ramón Rodríguez – politico salvadoregno, ex Presidente de El Salvador
Ramón Rodríguez (1979) – attore portoricano
Ramón Rodríguez Familiar (1898-1986) – militare ed ex governatore del Querétaro
Ramón Rodríguez (1792-1866) – militare argentino
Ramón Rodríguez Chacín – militare e politico venezuelano
Ramón Rodríguez Verdejo (1968) – ex calciatore spagnolo, conosciuto come Monchi
Ramon Rodrigues da Silva (1990) – calciatore brasiliano
Ramón Julián Rodríguez (1939) – ex calciatore e allenatore di calcio paraguaiano